El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España es uno de los ministerios en que se dividía el Gobierno, entre 2000 y 2004, con competencias en educación, cultura y deporte.

Ya durante los gobiernos de José María Aznar (legislaturas VI y VII), fue el departamento ministerial con competencias en educación, cultura y deporte. Existió con esta denominación durante sus últimos cuatro años de gobierno, desde 2000 hasta 2004, estructura que fue recuperada en 2011.

Titulares 
La titular del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte fue Pilar del Castillo Vera (27 de abril de 2000 – 18 de abril de 2004).

Historia

Enlaces externos 
 Estructura orgánica básica del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en boe.es.

Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educación, Cultura y Deporte
Educación y Cultura
Ministerios de España desaparecidos